Rankovci (makedonska: Ранковци) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien. Den ligger i kommunen Opsjtina Rankovce, i den nordöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Skopje. Rankovci ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rankovci är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Rankovci ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Viovo,  meter över havet,  kilometer sydost om Rankovci. Närmaste större samhälle är Kriva Palanka,  kilometer öster om Rankovci.

Omgivningarna runt Rankovci är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Rankovci är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Opsjtina Rankovce